Реэтобель () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Аппенцелль-Ауссерроден.

Население составляет 1685 человек (на 31 декабря 2006 года). Официальный код — 3034.

Известные уроженцы 
 Гигер, Вальтер Бруно (род. 1946) — швейцарский дипломат.

Ссылки 
 Официальная страница